Laurent Lefèvre (né en 1969), bassoniste français ;
 Laurent Lefèvre (né en 1976), cycliste français.